Az 1989–1990-es magyar férfi röplabdabajnokság a negyvenötödik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban húsz csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-20. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-8. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 9-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt négy kört játszottak a 9-12. helyért, míg a B csoport 3-10. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-20. helyért.

A Vasas SC és a Fabulon SC egyesült Fabulon-Vasas SC néven.

A Dunaújvárosi Kohász új neve Dunaferr SE lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Újpesti Dózsa–Malév SC 3:0, 3:0 és Nyíregyházi VSSC–Tungsram SC 3:0, 3:0 és Kapos Volán–Kecskeméti SC 3:1, 2:3, 1:3 és Csepel SC–Szegedi Építők 0:3, 1:3

Elődöntő: Újpesti Dózsa–Szegedi Építők 2:3, 3:1, 3:0, 3:1 és Nyíregyházi VSSC–Kecskeméti SC 3:0, 3:1, 3:1

Döntő: Újpesti Dózsa–Nyíregyházi VSSC 3:0, 2:3, 3:1, 3:1

3. helyért: Szegedi Építők–Kecskeméti SC 3:2, 2:3, 0:3, 1:3

5–8. helyért: Kapos Volán–Tungsram SC 3:0, 1:3, 2:3, 3:0, 3:0 és Csepel SC–Malév SC 3:1, 1:3, 3:1, 3:2

5. helyért: Kapos Volán–Csepel SC 1:3, 3:0, 3:2, 3:1

7. helyért: Tungsram SC–Malév SC 2:3, 3:2, 3:2, 2:3, 3:2

9–12. helyért

13–20. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1990
Népsport 1990.02.08., 02.05. (alapszakasz) Nemzeti (nép)Sport 1990.03.09., 03.10., 03.11., 03.12., 03.22., 03.23., 03.25., 03.26., 03.28., 03.29., 03.31., 04.02., 04.13., 04.14., 04.15., 04.18., 04.19., 04.20., 04.21., 04.23. (rájátszás)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag